

Дальнє — село, Єсільський район, Акмолинська область

Дальнє — селище, Колпашевський район, Томська область

Дальнє — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Дальнє — село, Дніпропетровська область, Солонянський район
 Дальнє — село, Донецька область, Мар'їнський район
 Дальнє — село, Харківська область, Кегичівський район
 Дальнє — село, Севастопольська міська рада, Нахімовський район
 Дальнє — селище, Херсонська область, Нижньосірогозький район